Olaszország
Avigliano, község Olaszország Basilicata régiójában, Potenza megyében
Avigliano Umbro, település Olaszországban, Umbria régióban, Terni megyében